Buthiers ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Buthiers (Haute-Saône) im Département Haute-Saône
Buthiers (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne